Файфура — прізвище.

 Файфура Василь Васильович ( 1940) — український вчений-патофізіолог.
 Файфура Василь Васильович — український вчений-економіст.
 Файфура Владислав Омелянович (1982—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Файфура Сергій Григорович ( 1965) — український телеведучий, режисер та співак.